Vederlag kan syfta på:

 Vederlag (arkitektur) – ett arkitektoniskt begrepp
 Vederlag (ekonomi) – ett ekonomiskt begrepp